Wolla ist ein deutscher Ortsname bzw. ein Namensbestandteil von:
 Wolla (1938–1946: Ebenau), Kreis Gerdauen, Ostpreußen: Wolnoje, Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wolla (1938–1845: Grenzdamm), Kreis Neidenburg, Ostpreußen: Wola (Kozłowo), Powiat Nicdzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 AdligWolla (1938–1946: Freihausen), Kreis Lyck, Ostpreußen: Pańska Wola, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Wolla (bis 1934: Groß Wallhof), Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Wola, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Wolla (bis 1934: Klein Wallhof), Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Wólka, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen